

Села:
 Руське — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Руське — Закарпатська область, Мукачівський район

Руське () — село, Ростовська область, Куйбишевський район